Pilato ist der Familienname folgender Personen:

 Benedetta Pilato (* 2005), italienische Schwimmerin
 Boris Pilato (1914–1997), Tänzer, Choreograf, Ballettdirektor und Opernregisseur aus dem Friaul
 Joseph Pilato Jr. (1949–2019), US-amerikanischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Leonzio Pilato († 1365) mittelalterlicher Gräzist; siehe Leontius Pilatus

Siehe auch:
 Pilat
 Pilatus